Нечкасов, Евгений Алексеевич - (р. 5 октября 1991, Новосибирск) - российский писатель и издатель, идеолог языческого традиционализма германо-скандинавского наполнения. Он использует псевдоним Askr Svarte, обозначающий на древнескандинавском языке "Чёрный Ясень". Является руководителем одноимённой религиозной организации.

Происхождение
Семья Нечкасова ведёт род от немецких колонистов в Бессарабии и южной Украине вюртембергского происхождения. В годы Великой Отечественной войны, его предки были депортированы в Сибирь.

Общественная деятельность
Руководит Фондом традиционных религий, организацией, занимающейся защитой и продвижением политеистических конфессий в России.

Написал несколько книг, посвящённых вопросам языческого традиционализма и Пути левой руки, который именует "шуйным путём". Критикует модернизм и постмодернизм, влияние современного общества на языческие религии. Так, в статье А.Г.Кузьмина, рассматриваются взгляды Нечкасова на новые религиозные движения "нью-эйдж" как на симуляцию, основанную на псевдолингвистике, культе личности руководителя группы и т.д. Распространяет маргинальные научные концепции на исторические, философские и религиоведческие темы. Проводит платные лекции об "контринициации", "политической теологии", а также о философии представителей Южкинского кружка.

Работы Нечкасова сосредоточены на примирении традиционалистской и хайдеггерианской философии с языческой теологией. Вслед за Эрнстом Юнгером, Мартином Хайдеггером и Пентти Линколой, рассматривает проблему влияния технологий и прогресса на экзистенциальное отчуждение.

В 2011-2013 году, состоял в Евразийском союзе молодёжи, возглавлял новосибирское население. Пропагандирует многообразие культур и традиций. Решительно отвергает универсализм и глобализм.

В 2015 году, был назначен главным редактором ежегодного российского традиционалистского альманаха Warha. На сегодняшний день выпущено семь русскоязычных выпусков и два англоязычных. Публикуется и в других изданиях российской прессы, на телевидении, участвует в научных конференциях.

Публиковался в научных журналах по вопросу "языческой традиционной педагогики". Участвовал в семинарах, посвящённых методологии изучения неоязычества. Постоянно высказывается в крупных средствах массовой информации, по вопросам, связанным с политеизмом в России.

См. также 
Неоязычество
Дугин, Александр Гельевич
Сибирское Вече

Примечания 

Персоналии:Неоязычество в России
Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Авторы неакадемических исследований в истории
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Ультраправые в России
Евразийцы
Традиционализм
Бессарабские немцы
Оккультисты